Battaglia di Cumberland Gap (giugno 1862) – combattuta il 18 giugno 1862 tra Unionisti e Confederati durante la guerra di secessione americana.
Battaglia di Cumberland Gap (settembre 1862) – combattuta nel settembre del 1862 tra Unionisti e Confederati durante la guerra di secessione americana.
Battaglia di Cumberland Gap (1863) – combattuta tra il 7 e il 9 settembre 1863 tra Unionisti e Confederati durante la guerra di secessione americana.